Музычук () — украинская фамилия. Известные носители:
 Музычук, Анна Олеговна (род. 1990) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2012).
 Музычук, Валерий Викторович (род. 1950) — советский футболист, вратарь. По окончании карьеры — депутат Кировоградского областного совета и заместитель начальника ГАИ в Кировоградской области
 Музычук, Мария Олеговна (род. 1992) — украинская шахматистка, гроссмейстер (2015).